Ludzie:
 John Dewey (1859-1952) – amerykański pedagog
Miejscowości w USA:
 Dewey – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Washington
 Dewey – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Dewey – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Dewey – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Dewey (ang. Dewey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Dewey (ang. Dewey Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Dewey (ang. Dewey Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Dewey (ang. Dewey Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Dewey (ang. Dewey Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Dewey (ang. Dewey Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dewey (ang. Dewey County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Dewey (ang. Dewey County) – w stanie Dakota Południowa